Heinkel He 177 Greif – niemiecki samolot bombowy
 Olivier Greif – kompozytor francuski
 Operacja Greif – niemiecka operacja w czasie ofensywy w Ardenach

Zobacz też 
 SMS „Greif” – nazwa niemieckich i austro-węgierskich okrętów